«Неудачники» — название нескольких художественных фильмов:
 «Неудачники» — фильм 1983 года, реж. Роберт Олтмен
 «Неудачники» — фильм 2009 года, реж. Жан-Пьер Жене
 «Неудачники» — фильм 2010 года, реж. Сильвен Уайт
 «Неудачники» («Отбросы») — сериал 2009 года на телеканале E4 (Великобритания)

См. также 
Неудачник
 Неудачница